Cet article recense les  (communes) de la voïvodie de Lublin, en Pologne.

Statistiques 
La voïvodie de Lublin compte 230 communes, dont :
 170 rurales
 23 mixtes
 20 urbaines

Liste

Annexes

Liens internes 
 Gmina (commune de Pologne)